может относиться к:
 Галактика M59 — эллиптическая галактика в созвездии Дева;
 M59 (бронетранспортёр) — бронетранспортёр США 1950-х годов;
 М59 — последняя серийная модификация 155-мм американской буксируемой пушки «Долговязый Том» периода Второй мировой войны;
 Застава М59 — югославская винтовка, лицензионная копия советского cамозарядного карабина Симонова;
 M59/85 — югославская модификация Stahlhelm, которая в конечном итоге заменила последнюю.

См. также 
 М-59